Il singolare del torneo di tennis Bankaltim Women's Circuit 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Varatchaya Wongteanchai che ha battuto in finale Wang Qiang 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Nudnida Luangnam (semifinali)
 Yurika Sema (quarti di finale)
 Wang Qiang (finale)
 Ryoko Fuda (semifinali)

 Ayu-Fani Damayanti (quarti di finale)
 Natsumi Hamamura (secondo turno)
 Lavinia Tananta (quarti di finale)
 Nicha Lertpitaksinchai (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bankaltim Women's Circuit 2011